New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2007 – trzydziesta pierwsza edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 13–14 stycznia 2007 roku w Queenstown.

Po wycofaniu się drużyny Horowhenua-Kapiti zastąpiła ją Otago Country, zaś trzeci tytuł z rzędu zdobył zespół Auckland. Najlepszym zawodnikiem turnieju został uznany Tomasi Cama.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2007
2007 w rugby union
2007 w Nowej Zelandii